Nomia  — род пчёл, из подсемейства Nomiinae семейства Halictidae.

Распространение 
Почти всесветно, кроме южной Америки.
Для СССР указывалось около 20 видов (Радченко, Песенко, 1994).

Описание 
Гнездятся в земле.

Классификация 
Более 100 видов. Одноименный таксон бабочек  является младшим синонимом рода  (). В Палеарктике 5 подродов: , , ,  и  

N. albofasciata Smith, 1875
N. alluaudi (Pauly, 2000)
N. amabilis Cockerell, 1908
N. amboinensis Cockerell, 1907
N. ampliata Vachal, 1903
N. angustitibialis Ribble, 1965
N. antecedens Cockerell, 1931
N. anthracoptera Cockerell, 1918
N. apicalis Friese, 1941
N. ardjuna Cockerell, 1911
N. atripes Friese, 1909
N. aurantifer Cockerell, 1910
N. austrovagans Cockerell, 1905
N. bicoloripes Walker, 1871
N. bongo (Pauly, 2000)
N. borneana Cameron, 1902
N. bouyssoui Vachal, 1903
N. brevipes Friese, 1914
N. brothersi (Pauly, 2000)
N. buddha Westwood, 1875
N. callichlora Cockerell, 1911
N. camerunensis (Pauly, 1990)
N. candida Smith, 1875
N. capitata Smith, 1875
N. carinata Smith, 1875
N. clavicauda Cockerell, 1947
N. clypeonitida (Pauly, 2000)
N. crassipes (Fabricius, 1789)
N. crassiuscula Friese, 1913
N. crocisaeformis Bingham, 1903
N. cuneata Saussure, 1890
N. curvipes (Fabricius, 1793)
N. chalybeata Smith, 1875
N. chandleri (Ashmead, 1899)
N. darwinorum Cockerell, 1910
N. dayi (Pauly, 1997)
N. dimidiata Vachal, 1897
N. eburneifrons Walker, 1871
N. elegans Smith, 1857
N. elegantula Friese, 1913
N. elephas Strand, 1911
N. ellioti Smith, 1875
N. epileuca Cockerell, 1939
N. ethiopica (Pauly, 2000)
N. expulsa Cockerell, 1918
N. fedorensis Cockerell, 1910
N. felina Cockerell, 1947
N. ferruginipennis Cockerell, 1947
N. ferruginipes Cockerell, 1947
N. flavipennis Friese, 1909
N. forbesii (W. F. Kirby, 1900)
N. formosa Smith, 1858
N. foxii Dalla Torre, 1896
N. froggatti Cockerell, 1911
N. fulvata (Fabricius, 1804)
N. fuscipennis Smith, 1875
N. garambensis (Pauly, 2000)
N. gorytoides Strand, 1911
N. granulata Vachal, 1903
N. guangxiensis Wu, 1983
N. howardi Crawford, 1911
N. incerta Gribodo, 1894
N. iridescens Smith, 1853
N. ivoirensis (Pauly, 1990)
N. kinduna Strand, 1920
N. laevidorsata Benoist, 1962
N. lusoria Cockerell, 1919
N. lutea Warncke, 1976
N. lyonsiae Cockerell, 1912
N. maculata Friese, 1904
N. maneei Cockerell, 1910
N. marana Cockerell, 1941
N. marginata (Pauly, 1990)
N. maturans Cockerell, 1912
N. mcgregori Cockerell, 1920
N. medionitens Cockerell, 1947
N. medogensis Wu, 1988
N. megasoma Cockerell, 1912
N. melanderi Cockerell, 1906
N. microlutea (Pauly, 2000)
N. mimosae Cockerell, 1925
N. mirabilis Friese, 1910
N. mlanjensis (Pauly, 2000)
N. montana Friese, 1941
N. montivaga Friese, 1941
N. nasicana Cockerell, 1911
N. nigrociliata Cockerell, 1932
N. nilssoni (Pauly, 1991)
N. nitens Cockerell, 1931
N. nortoni Cresson, 1868
N. omanica (Pauly, 2000)
N. opulenta Smith, 1864
N. oryzae Cockerell, 1929
N. papuana Cockerell, 1929
N. parvula Friese, 1909
N. pavonura Cockerell, 1912
N. penangensis Cockerell, 1920
N. perconcinna Cockerell, 1920
N. philippina Vachal, 1897
N. planiventris Friese, 1910
N. postscutellaris Strand, 1914
N. pretoriensis Cockerell, 1947
N. proxima Friese, 1910
N. pulawskii (Pauly, 1997)
N. pulchribalteata Cameron, 1901
N. punctulata Dalla Torre, 1896
N. puttalama Strand, 1913
N. quadridentata Smith, 1875
N. quadrifasciata Ashmead, 1904
N. quadrituberculata (Cameron, 1905)
N. ranavalona (Pauly, 1991)
N. recessa Cockerell, 1919
N. ridleyi Cockerell, 1910
N. robinsoni Cresson, 1865
N. robusta Cameron, 1902
N. rozeni (Pauly, 2000)
N. rubroviridis Cockerell, 1905
N. rufa Friese, 1918
N. rufitarsis Smith, 1875
N. rufocaudata Wu, 1988
N. rufoclypeata Wu, 1983
N. rufosuffusa Cockerell, 1935
N. scitula Bingham, 1903
N. scutellaris Saussure, 1890
N. selangorensis Cockerell, 1920
N. senticosa Vachal, 1897
N. seyrigi Benoist, 1964
N. simplicipes Friese, 1897
N. somalica Friese, 1908
N. spinosipes Cockerell, 1947
N. stageri (Pauly, 2000)
N. starkei (Pauly, 2000)
N. strigata (Fabricius, 1793)
N. subpurpurea Cockerell, 1920
N. swainsoniae Cockerell, 1921
N. terminata Smith, 1876
N. tetrazonata Cockerell, 1910
N. theryi Gribodo, 1894
N. thoracica Smith, 1875
N. tibiaplumosa (Pauly, 2000)
N. trichonota Cockerell, 1939
N. universitatis Cockerell, 1908
N. vassei (Pauly, 2000)
N. vespoides Walker, 1871
N. viridicincta Meade-Waldo, 1916
N. viridicinctula Cockerell, 1931
N. viridilimbata Saussure, 1890
N. westwoodi Gribodo, 1894
N. whiteana (Cameron, 1905)
N. yunnanensis Wu, 1983
N. zonaria Walker, 1871

Примечания

Литература

Ссылки 
 Определитель Nomia 
 List of Species
 Worldwide Species Map
 www.biolib.cz

Галиктиды
Роды пчёл